Boško Janković
Jelena Janković
Zoran Janković
Jovana Janković
Desambiguações de sobrenomes